Basal (filogènia), base d'un clade més gran; és un terme relatiu
 Basal (medicina), tipus de dosificació de la insulina
 Basal (Hongria), poble d'Hongria
 Anatomia: 
 Basal (anatomia), es fa servir en referència a les característiques associades a la base d'un organisme o estructura
 Gangli basal, regió del cervell
 Làmina basal, superfície a la qual estan adherides les cèl·lules epitelials